

Setúbal